Ел Франсес има више значења:

 Ел Франсес (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Франсес (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Франсес (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Франсес (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику